LTE est un sigle qui peut signifier :

 LTE (réseaux mobiles), technologie de réseaux mobiles 4G (), dans le domaine des télécommunications ;
 LTE (ou LTECV) Loi de Transition énergétique pour la croissance verte
 LTE (Les Traqueurs d’Énergies), fabricant de suiveurs solaires  ;
 LTE : Laboratoire Transports et Environnement de l'IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux), en France ;
  ;
 , un supergroupe de metal progressif instrumental.

Homonymie
Sigle de 3 caractères